Příjmení Junge nosí více významných osobností:

 Alfred Junge (1886–1964) – německý produkční designér
 Klaus Junge (1924–1945) – německý šachista
 Stefan Junge (* 1950) – bývalý východoněmecký sportovec, atlet
 Traudl Junge (1920–2002) – Hitlerova nejmladší a nejbližší osobní sekretářka